Andrea Coppola – Duca di Canzano, fu poi eletto sindaco nel 1830
 Andrea Coppola – attore italiano
 Giovanni Andrea Coppola – pittore italiano